2 miejscowości w Polsce:

 Robity – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Robity – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk